|-
|6251 Setsuko||1992 DB|| align=right|13,4|| align=right|2,296|| align=right|0,079|| align=right|4,30|| align=right|3,478||MBA||25. februar 1992||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|6252 Montevideo||1992 EV11|| align=right|13,9|| align=right|2,906|| align=right|0,067|| align=right|3,14|| align=right|4,952||MBA||6. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|(6253)||1992 FJ|| align=right|14,1|| align=right|2,266|| align=right|0,093|| align=right|4,23|| align=right|3,410||MBA||24. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6254)||1993 UM3|| align=right|11,7|| align=right|3,006|| align=right|0,062|| align=right|9,36|| align=right|5,210||MBA||20. oktober 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6255 Kuma||1994 XT|| align=right|12,5|| align=right|2,741|| align=right|0,037|| align=right|5,12|| align=right|4,538||MBA||5. december 1994||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|6256 Canova||4063 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,173|| align=right|4,19|| align=right|3,802||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6257 Thorvaldsen||4098 T-1|| align=right|13,5|| align=right|2,341|| align=right|0,091|| align=right|7,93|| align=right|3,582||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6258 Rodin||3070 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,260|| align=right|0,083|| align=right|4,06|| align=right|3,397||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6259 Maillol||3236 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,277|| align=right|0,138|| align=right|6,71|| align=right|3,436||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6260 Kelsey||1949 PN|| align=right|12,0|| align=right|2,679|| align=right|0,172|| align=right|11,95|| align=right|4,383||MBA||2. avgust 1949||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|6261 Chione||1976 WC|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,348|| align=right|21,84|| align=right|3,619||MBA||30. november 1976||La Silla||H.-E. Schuster
|-
|6262 Javid||1978 RZ|| align=right|12,9|| align=right|2,907|| align=right|0,078|| align=right|3,01|| align=right|4,955||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6263)||1980 PX|| align=right|14,9|| align=right|2,189|| align=right|0,238|| align=right|2,23|| align=right|3,238||MBA||6. avgust 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6264)||1980 SQ|| align=right|14,1|| align=right|2,227|| align=right|0,132|| align=right|4,77|| align=right|3,323||MBA||29. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6265)||1985 TW3|| align=right|13,5|| align=right|2,166|| align=right|0,194|| align=right|4,12|| align=right|3,188||MBA||11. oktober 1985||Observatorij Palomar||T. F. Fric; R. J. Gilbrech
|-
|6266 Letzel||1986 TB3|| align=right|13,5|| align=right|2,273|| align=right|0,183|| align=right|5,18|| align=right|3,425||MBA||4. oktober 1986||Kleť||A. Mrkos
|-
|6267 Rozhen||1987 SO9|| align=right|14,6|| align=right|2,163|| align=right|0,092|| align=right|2,11|| align=right|3,180||MBA||20. september 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|6268 Versailles||1990 SS5|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,185|| align=right|1,79|| align=right|3,511||MBA||22. september 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6269 Kawasaki||1990 UJ|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,133|| align=right|6,22|| align=right|3,708||MBA||20. oktober 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(6270)||1991 BD|| align=right|13,5|| align=right|2,359|| align=right|0,094|| align=right|5,80|| align=right|3,622||MBA||18. januar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|6271 Farmer||1991 NF|| align=right|13,0|| align=right|1,969|| align=right|0,053|| align=right|23,56|| align=right|2,762||MBA||9. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6272)||1992 EB|| align=right|13,9|| align=right|2,186|| align=right|0,083|| align=right|00,91|| align=right|3,231||MBA||2. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6273 Kiruna||1992 ER31|| align=right|13,6|| align=right|2,479|| align=right|0,248|| align=right|1,68|| align=right|3,902||MBA||1. marec 1992||La Silla||UESAC
|-
|6274 Taizaburo||1992 FV|| align=right|13,6|| align=right|2,150|| align=right|0,117|| align=right|3,94|| align=right|3,152||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6275 Kiryu||1993 VQ|| align=right|12,9|| align=right|2,904|| align=right|0,016|| align=right|2,55|| align=right|4,949||MBA||14. november 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6276 Kurohone||1994 AB|| align=right|13,2|| align=right|2,879|| align=right|0,046|| align=right|1,44|| align=right|4,883||MBA||1. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6277)||1949 QC1|| align=right|13,9|| align=right|2,214|| align=right|0,197|| align=right|6,69|| align=right|3,295||MBA||24. avgust 1949||Flagstaff||H. L. Giclas; R. D. Schaldach
|-
|6278 Ametkhan||1971 TF|| align=right|13,6|| align=right|2,436|| align=right|0,180|| align=right|2,11|| align=right|3,801||MBA||10. oktober 1971||Krym–Naučnyj||B. A. Burnaševa
|-
|(6279)||1977 UO5|| align=right|12,4|| align=right|3,119|| align=right|0,200|| align=right|2,41|| align=right|5,508||MBA||18. oktober 1977||Observatorij Palomar||K. L. Faul
|-
|6280 Sicardy||1980 RJ|| align=right|13,4|| align=right|2,224|| align=right|0,145|| align=right|6,56|| align=right|3,315||MBA||2. september 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6281 Strnad||1980 SD|| align=right|13,0|| align=right|2,590|| align=right|0,177|| align=right|12,63|| align=right|4,166||MBA||16. september 1980||Kleť||A. Mrkos
|-
|6282 Edwelda||1980 TS4|| align=right|14,7|| align=right|2,311|| align=right|0,217|| align=right|2,82|| align=right|3,513||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(6283)||1980 VX1|| align=right|13,3|| align=right|2,793|| align=right|0,204|| align=right|7,31|| align=right|4,668||MBA||6. november 1980||Nanking||Purple Mountain
|-
|6284 Borisivanov||1981 EM19|| align=right|13,4|| align=right|2,858|| align=right|0,009|| align=right|1,25|| align=right|4,832||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6285 Ingram||1981 EA26|| align=right|15,0|| align=right|2,683|| align=right|0,188|| align=right|1,99|| align=right|4,394||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(6286)||1983 EU|| align=right|13,7|| align=right|2,248|| align=right|0,086|| align=right|4,17|| align=right|3,370||MBA||10. marec 1983||Anderson Mesa||E. Barr
|-
|6287 Lenham||1984 AR|| align=right|12,5|| align=right|3,141|| align=right|0,129|| align=right|1,10|| align=right|5,567||MBA||8. januar 1984||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6288)||1984 ER1|| align=right|12,3|| align=right|3,199|| align=right|0,175|| align=right|2,30|| align=right|5,720||MBA||2. marec 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6289)||1984 HP1|| align=right|12,9|| align=right|3,177|| align=right|0,120|| align=right|2,11|| align=right|5,661||MBA||28. april 1984||La Silla||W. Ferreri; V. Zappala
|-
|(6290)||1985 CA2|| align=right|14,1|| align=right|2,223|| align=right|0,092|| align=right|5,12|| align=right|3,314||MBA||12. februar 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|6291 Renzetti||1985 TM1|| align=right|13,2|| align=right|2,480|| align=right|0,217|| align=right|11,54|| align=right|3,906||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6292)||1986 QQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,339|| align=right|0,090|| align=right|7,60|| align=right|3,576||MBA||28. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|6293 Oberpfalz||1987 WV1|| align=right|15,0|| align=right|2,256|| align=right|0,159|| align=right|00,94|| align=right|3,388||MBA||26. november 1987||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6294 Czerny||1988 CX1|| align=right|13,7|| align=right|2,281|| align=right|0,105|| align=right|2,58|| align=right|3,445||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|6295 Schmoll||1988 CF3|| align=right|13,6|| align=right|2,344|| align=right|0,197|| align=right|3,24|| align=right|3,587||MBA||11. februar 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|6296 Cleveland||1988 NC|| align=right|13,6|| align=right|1,891|| align=right|0,062|| align=right|27,06|| align=right|2,601||MBA||12. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6297)||1988 VZ1|| align=right|11,6|| align=right|3,155|| align=right|0,125|| align=right|00,28|| align=right|5,603||MBA||2. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6298)||1988 XC|| align=right|13,3|| align=right|3,093|| align=right|0,281|| align=right|3,86|| align=right|5,438||MBA||1. december 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|6299 Reizoutoyoko||1988 XQ1|| align=right|12,4|| align=right|2,868|| align=right|0,040|| align=right|3,22|| align=right|4,857||MBA||5. december 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|6300 Hosamu||1988 YB|| align=right|12,5|| align=right|3,238|| align=right|0,136|| align=right|1,87|| align=right|5,826||MBA||30. december 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|(6301)||1989 BR1|| align=right|11,8|| align=right|3,171|| align=right|0,164|| align=right|00,50|| align=right|5,645||MBA||29. januar 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6302 Tengukogen||1989 CF|| align=right|12,5|| align=right|2,626|| align=right|0,104|| align=right|13,86|| align=right|4,254||MBA||2. februar 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(6303)||1989 EL2|| align=right|13,6|| align=right|2,190|| align=right|0,104|| align=right|4,50|| align=right|3,240||MBA||12. marec 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6304 Josephus Flavius||1989 GT3|| align=right|14,2|| align=right|2,242|| align=right|0,144|| align=right|00,96|| align=right|3,357||MBA||2. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|6305 Helgoland||1989 GE8|| align=right|14,5|| align=right|2,220|| align=right|0,102|| align=right|4,67|| align=right|3,306||MBA||6. april 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6306 Nishimura||1989 UL3|| align=right|12,2|| align=right|2,673|| align=right|0,234|| align=right|14,58|| align=right|4,370||MBA||30. oktober 1989||Dynic||A. Sugie
|-
|(6307)||1989 WL7|| align=right|12,2|| align=right|2,582|| align=right|0,121|| align=right|15,62|| align=right|4,147||MBA||22. november 1989||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|6308 Ebisuzaki||1990 BK|| align=right|12,9|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|2,68|| align=right|5,600||MBA||17. januar 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6309 Elsschot||1990 EM3|| align=right|12,1|| align=right|3,004|| align=right|0,055|| align=right|10,12|| align=right|5,207||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6310 Jankonke||1990 KK|| align=right|13,4|| align=right|1,914|| align=right|0,032|| align=right|23,60|| align=right|2,647||MBA||21. maj 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6311 Porubcan||1990 RQ2|| align=right|13,6|| align=right|2,290|| align=right|0,225|| align=right|5,18|| align=right|3,464||MBA||15. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6312)||1990 RH4|| align=right|14,1|| align=right|2,184|| align=right|0,071|| align=right|4,12|| align=right|3,228||MBA||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6313)||1990 RC8|| align=right|15,1|| align=right|2,194|| align=right|0,064|| align=right|5,16|| align=right|3,250||MBA||14. september 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6314)||1990 SQ16|| align=right|13,3|| align=right|2,257|| align=right|0,129|| align=right|5,22|| align=right|3,391||MBA||17. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6315)||1990 TS|| align=right|13,5|| align=right|2,246|| align=right|0,171|| align=right|4,69|| align=right|3,366||MBA||11. oktober 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6316)||1990 TL6|| align=right|14,2|| align=right|2,170|| align=right|0,176|| align=right|3,71|| align=right|3,197||MBA||9. oktober 1990||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6317 Dreyfus||1990 UP3|| align=right|13,9|| align=right|2,243|| align=right|0,059|| align=right|5,84|| align=right|3,359||MBA||16. oktober 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6318 Cronkite||1990 WA|| align=right|15,8|| align=right|2,510|| align=right|0,465|| align=right|25,96|| align=right|3,975||MBA||18. november 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6319 Beregovoj||1990 WJ3|| align=right|13,9|| align=right|2,267|| align=right|0,084|| align=right|4,09|| align=right|3,413||MBA||19. november 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6320 Bremen||1991 AL3|| align=right|13,2|| align=right|2,442|| align=right|0,174|| align=right|2,33|| align=right|3,814||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6321 Namuratakao||1991 BV|| align=right|12,1|| align=right|2,612|| align=right|0,136|| align=right|12,99|| align=right|4,221||MBA||19. januar 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6322)||1991 CQ|| align=right|16,3|| align=right|2,517|| align=right|0,474|| align=right|28,21|| align=right|3,992||MBA||10. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6323 Karoji||1991 CY1|| align=right|13,1|| align=right|2,635|| align=right|0,136|| align=right|5,21|| align=right|4,277||MBA||14. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6324)||1991 DN1|| align=right|12,8|| align=right|2,580|| align=right|0,153|| align=right|2,31|| align=right|4,143||MBA||23. februar 1991||Karasuyama||S. Inoda; T. Urata
|-
|(6325)||1991 EA1|| align=right|12,2|| align=right|2,735|| align=right|0,205|| align=right|10,03|| align=right|4,521||MBA||14. marec 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|6326 Idamiyoshi||1991 FJ1|| align=right|12,2|| align=right|2,681|| align=right|0,132|| align=right|12,59|| align=right|4,390||MBA||18. marec 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(6327)||1991 GP1|| align=right|11,9|| align=right|2,761|| align=right|0,226|| align=right|14,44|| align=right|4,588||MBA||9. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6328)||1991 NL1|| align=right|11,9|| align=right|3,166|| align=right|0,096|| align=right|2,17|| align=right|5,632||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6329 Hikonejyo||1992 EU1|| align=right|13,3|| align=right|2,245|| align=right|0,133|| align=right|7,09|| align=right|3,363||MBA||12. marec 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|6330 Koen||1992 FN|| align=right|14,3|| align=right|2,214|| align=right|0,120|| align=right|1,42|| align=right|3,294||MBA||23. marec 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6331)||1992 FZ1|| align=right|12,8|| align=right|2,359|| align=right|0,134|| align=right|7,76|| align=right|3,621||MBA||28. marec 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6332 Vorarlberg||1992 FP3|| align=right|12,9|| align=right|2,451|| align=right|0,156|| align=right|1,85|| align=right|3,836||MBA||30. marec 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6333 Helenejacq||1992 LG|| align=right|13,9|| align=right|2,176|| align=right|0,052|| align=right|3,06|| align=right|3,208||MBA||3. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|6334 Robleonard||1992 MM|| align=right|13,1|| align=right|2,408|| align=right|0,039|| align=right|3,32|| align=right|3,736||MBA||27. junij 1992||Observatorij Palomar||G. J. Leonard
|-
|(6335)||1992 NR|| align=right|12,9|| align=right|2,639|| align=right|0,147|| align=right|13,93|| align=right|4,287||MBA||5. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; J. Alu
|-
|6336 Dodo||1992 UU|| align=right|13,5|| align=right|2,473|| align=right|0,098|| align=right|9,52|| align=right|3,888||MBA||21. oktober 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6337 Shiota||1992 UC4|| align=right|12,5|| align=right|3,094|| align=right|0,133|| align=right|3,88|| align=right|5,442||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6338 Isaosato||1992 UO4|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,095|| align=right|15,33|| align=right|5,626||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6339 Giliberti||1993 SG|| align=right|13,9|| align=right|2,374|| align=right|0,211|| align=right|4,78|| align=right|3,656||MBA||20. september 1993||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|6340 Kathmandu||1993 TF2|| align=right|12,0|| align=right|3,229|| align=right|0,145|| align=right|2,31|| align=right|5,800||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6341)||1993 UN3|| align=right|11,9|| align=right|3,006|| align=right|0,095|| align=right|10,27|| align=right|5,211||MBA||20. oktober 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6342)||1993 VG|| align=right|12,2|| align=right|2,918|| align=right|0,018|| align=right|2,67|| align=right|4,984||MBA||7. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6343)||1993 VK|| align=right|11,5|| align=right|3,164|| align=right|0,102|| align=right|8,67|| align=right|5,627||MBA||7. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6344)||1993 VM|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,118|| align=right|3,82|| align=right|3,369||MBA||7. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6345 Hideo||1994 AX1|| align=right|11,5|| align=right|3,142|| align=right|0,092|| align=right|7,31|| align=right|5,568||MBA||5. januar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6346 Syukumeguri||1995 AY|| align=right|11,7|| align=right|3,103|| align=right|0,137|| align=right|7,38|| align=right|5,464||MBA||6. januar 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6347)||1995 BM4|| align=right|13,4|| align=right|2,271|| align=right|0,061|| align=right|2,17|| align=right|3,423||MBA||28. januar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6348)||1995 CH1|| align=right|13,1|| align=right|2,451|| align=right|0,138|| align=right|4,93|| align=right|3,838||MBA||3. februar 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6349 Acapulco||1995 CN1|| align=right|12,0|| align=right|2,668|| align=right|0,136|| align=right|10,82|| align=right|4,358||MBA||8. februar 1995||Ayashi||M. Koishikawa
|-
|6350 Schluter||3526 P-L|| align=right|11,6|| align=right|3,112|| align=right|0,111|| align=right|11,46|| align=right|5,490||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6351 Neumann||4277 T-1|| align=right|12,0|| align=right|3,250|| align=right|0,015|| align=right|8,14|| align=right|5,859||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6352 Schlaun||2400 T-3|| align=right|13,8|| align=right|2,412|| align=right|0,002|| align=right|3,56|| align=right|3,744||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6353 Semper||3107 T-3|| align=right|12,1|| align=right|3,097|| align=right|0,162|| align=right|2,54|| align=right|5,449||MBA||16. oktober 1977||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6354 Vangelis||1934 GA|| align=right|11,8|| align=right|2,657|| align=right|0,217|| align=right|24,58|| align=right|4,331||MBA||3. april 1934||Uccle||E. Delporte
|-
|6355 Univermoscow||1969 TX5|| align=right|11,3|| align=right|3,202|| align=right|0,077|| align=right|22,40|| align=right|5,730||MBA||15. oktober 1969||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6356 Tairov||1976 QR|| align=right|12,6|| align=right|2,618|| align=right|0,181|| align=right|14,40|| align=right|4,236||MBA||26. avgust 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6357 Glushko||1976 SK3|| align=right|12,2|| align=right|3,002|| align=right|0,081|| align=right|10,38|| align=right|5,200||MBA||24. september 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6358 Chertok||1977 AL1|| align=right|12,6|| align=right|2,615|| align=right|0,161|| align=right|11,16|| align=right|4,229||MBA||13. januar 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6359 Dubinin||1977 AZ1|| align=right|11,5|| align=right|3,215|| align=right|0,099|| align=right|10,79|| align=right|5,763||MBA||13. januar 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(6360)||1978 UA7|| align=right|13,0|| align=right|2,395|| align=right|0,096|| align=right|7,63|| align=right|3,706||MBA||27. oktober 1978||Observatorij Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(6361)||1978 VL11|| align=right|12,2|| align=right|2,416|| align=right|0,164|| align=right|5,72|| align=right|3,754||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|6362 Tunis||1979 KO|| align=right|11,2|| align=right|3,191|| align=right|0,178|| align=right|19,05|| align=right|5,698||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|6363 Doggett||1981 CB1|| align=right|13,4|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|5,66|| align=right|3,514||MBA||6. februar 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(6364)||1981 ET|| align=right|12,3|| align=right|2,749|| align=right|0,251|| align=right|9,69|| align=right|4,557||MBA||2. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|6365 Nickschneider||1981 ES29|| align=right|12,7|| align=right|2,856|| align=right|0,214|| align=right|8,34|| align=right|4,826||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6366 Rainerwieler||1981 UM22|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,059|| align=right|3,67|| align=right|5,646||MBA||24. oktober 1981||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|(6367)||1982 FY2|| align=right|13,8|| align=right|2,208|| align=right|0,088|| align=right|1,71|| align=right|3,281||MBA||18. marec 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6368)||1983 RM3|| align=right|13,8|| align=right|2,228|| align=right|0,146|| align=right|6,75|| align=right|3,326||MBA||1. september 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(6369)||1983 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,293|| align=right|0,144|| align=right|6,00|| align=right|3,473||MBA||16. oktober 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|6370 Malpais||1984 EY|| align=right|13,3|| align=right|2,366|| align=right|0,074|| align=right|7,03|| align=right|3,639||MBA||9. marec 1984||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|6371 Heinlein||1985 GS|| align=right|11,6|| align=right|3,073|| align=right|0,129|| align=right|15,58|| align=right|5,387||MBA||15. april 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6372 Walker||1985 JW1|| align=right|11,1|| align=right|3,190|| align=right|0,155|| align=right|15,80|| align=right|5,698||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6373 Stern||1986 EZ|| align=right|12,6|| align=right|2,655|| align=right|0,087|| align=right|12,68|| align=right|4,326||MBA||5. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6374 Beslan||1986 PY4|| align=right|11,7|| align=right|3,164|| align=right|0,089|| align=right|9,73|| align=right|5,627||MBA||8. avgust 1986||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6375 Fredharris||1986 TB5|| align=right|12,4|| align=right|3,165|| align=right|0,170|| align=right|1,61|| align=right|5,631||MBA||1. oktober 1986||Caussols||CERGA
|-
|6376 Schamp||1987 KD1|| align=right|12,8|| align=right|2,573|| align=right|0,258|| align=right|16,32|| align=right|4,128||MBA||29. maj 1987||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6377 Cagney||1987 ML1|| align=right|12,6|| align=right|2,622|| align=right|0,160|| align=right|15,45|| align=right|4,245||MBA||25. junij 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6378)||1987 SE13|| align=right|12,1|| align=right|3,164|| align=right|0,184|| align=right|2,87|| align=right|5,627||MBA||27. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|6379 Vrba||1987 VA1|| align=right|11,6|| align=right|2,988|| align=right|0,084|| align=right|13,92|| align=right|5,164||MBA||15. november 1987||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6380)||1988 CG|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,137|| align=right|5,37|| align=right|3,415||MBA||10. februar 1988||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(6381)||1988 DO1|| align=right|13,0|| align=right|2,259|| align=right|0,112|| align=right|6,09|| align=right|3,395||MBA||21. februar 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(6382)||1988 EL|| align=right|13,8|| align=right|1,825|| align=right|0,048|| align=right|18,56|| align=right|2,465||MBA||14. marec 1988||Observatorij Palomar||J. Alu
|-
|6383 Tokushima||1988 XU1|| align=right|11,4|| align=right|2,996|| align=right|0,062|| align=right|11,14|| align=right|5,184||MBA||12. december 1988||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|6384 Kervin||1989 AM|| align=right|12,8|| align=right|1,937|| align=right|0,078|| align=right|26,29|| align=right|2,695||MBA||3. januar 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6385 Martindavid||1989 EC2|| align=right|12,5|| align=right|3,148|| align=right|0,120|| align=right|5,68|| align=right|5,584||MBA||5. marec 1989||Kleť||A. Mrkos
|-
|(6386)||1989 NK1|| align=right|12,7|| align=right|2,273|| align=right|0,301|| align=right|8,73|| align=right|3,427||MBA||10. julij 1989||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6387)||1989 WC|| align=right|13,1|| align=right|2,622|| align=right|0,156|| align=right|1,63|| align=right|4,245||MBA||19. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(6388)||1989 WL1|| align=right|12,4|| align=right|2,591|| align=right|0,147|| align=right|12,56|| align=right|4,171||MBA||25. november 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6389 Ogawa||1990 BX|| align=right|12,5|| align=right|2,750|| align=right|0,063|| align=right|6,52|| align=right|4,560||MBA||21. januar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6390 Hirabayashi||1990 BG1|| align=right|12,4|| align=right|2,882|| align=right|0,179|| align=right|6,08|| align=right|4,892||MBA||26. januar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6391 Africano||1990 BN2|| align=right|13,1|| align=right|2,645|| align=right|0,135|| align=right|14,29|| align=right|4,300||MBA||21. januar 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6392 Takashimizuno||1990 HR|| align=right|11,0|| align=right|3,212|| align=right|0,137|| align=right|17,64|| align=right|5,756||MBA||29. april 1990||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(6393)||1990 HM1|| align=right|11,2|| align=right|3,158|| align=right|0,123|| align=right|10,77|| align=right|5,611||MBA||29. april 1990||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|(6394)||1990 QM2|| align=right|13,4|| align=right|1,939|| align=right|0,093|| align=right|22,82|| align=right|2,700||MBA||22. avgust 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6395 Hilliard||1990 UE1|| align=right|13,7|| align=right|2,414|| align=right|0,203|| align=right|1,50|| align=right|3,749||MBA||21. oktober 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6396 Schleswig||1991 AO3|| align=right|13,7|| align=right|2,393|| align=right|0,118|| align=right|7,29|| align=right|3,702||MBA||15. januar 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6397)||1991 BJ|| align=right|13,2|| align=right|2,350|| align=right|0,031|| align=right|4,56|| align=right|3,601||MBA||17. januar 1991||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|6398 Timhunter||1991 CD1|| align=right|12,6|| align=right|2,344|| align=right|0,224|| align=right|23,89|| align=right|3,587||MBA||10. februar 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|6399 Harada||1991 GA|| align=right|13,0|| align=right|2,430|| align=right|0,113|| align=right|8,42|| align=right|3,787||MBA||3. april 1991||Geisei||T. Seki
|-
|6400 Georgealexander||1991 GQ1|| align=right|11,2|| align=right|3,011|| align=right|0,162|| align=right|12,73|| align=right|5,223||MBA||10. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6401 Roentgen||1991 GB2|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,125|| align=right|13,48|| align=right|4,385||MBA||15. april 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|6402 Holstein||1991 GQ10|| align=right|12,4|| align=right|2,745|| align=right|0,120|| align=right|4,54|| align=right|4,548||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6403 Steverin||1991 NU|| align=right|12,2|| align=right|2,594|| align=right|0,125|| align=right|14,33|| align=right|4,178||MBA||8. julij 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6404 Vanavara||1991 PS6|| align=right|12,9|| align=right|3,067|| align=right|0,091|| align=right|4,28|| align=right|5,371||MBA||6. avgust 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|6405 Komiyama||1992 HJ|| align=right|13,2|| align=right|2,264|| align=right|0,122|| align=right|4,78|| align=right|3,407||MBA||30. april 1992||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(6406)||1992 MJ|| align=right|12,5|| align=right|2,277|| align=right|0,178|| align=right|8,18|| align=right|3,435||MBA||28. junij 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6407)||1992 PF2|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,154|| align=right|5,09|| align=right|3,412||MBA||2. avgust 1992||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|6408 Saijo||1992 UT5|| align=right|11,6|| align=right|2,872|| align=right|0,032|| align=right|1,57|| align=right|4,867||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6409)||1992 VC|| align=right|12,5|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|13,95|| align=right|4,157||MBA||2. november 1992||Uenohara||N. Kawasato
|-
|6410 Fujiwara||1992 WO4|| align=right|12,2|| align=right|2,772|| align=right|0,227|| align=right|8,68|| align=right|4,614||MBA||29. november 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|6411 Tamaga||1993 TA|| align=right|13,0|| align=right|2,763|| align=right|0,419|| align=right|28,58|| align=right|4,591||MBA||8. oktober 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6412 Kaifu||1993 TL2|| align=right|13,6|| align=right|2,357|| align=right|0,048|| align=right|6,84|| align=right|3,619||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6413 Iye||1993 TJ3|| align=right|13,1|| align=right|2,258|| align=right|0,112|| align=right|4,80|| align=right|3,393||MBA||15. oktober 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6414 Mizunuma||1993 UX|| align=right|12,9|| align=right|2,137|| align=right|0,069|| align=right|1,83|| align=right|3,123||MBA||24. oktober 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6415)||1993 VR3|| align=right|11,8|| align=right|3,146|| align=right|0,146|| align=right|4,08|| align=right|5,578||MBA||11. november 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6416 Nyukasayama||1993 VY3|| align=right|13,0|| align=right|3,079|| align=right|0,149|| align=right|1,69|| align=right|5,401||MBA||14. november 1993||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|6417 Liberati||1993 XA|| align=right|13,9|| align=right|2,588|| align=right|0,186|| align=right|3,96|| align=right|4,163||MBA||4. december 1993||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|6418 Hanamigahara||1993 XJ|| align=right|13,3|| align=right|2,261|| align=right|0,108|| align=right|6,15|| align=right|3,399||MBA||8. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6419 Susono||1993 XX|| align=right|11,2|| align=right|3,128|| align=right|0,088|| align=right|11,37|| align=right|5,530||MBA||7. december 1993||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|6420 Riheijyaya||1993 XG1|| align=right|11,2|| align=right|2,992|| align=right|0,103|| align=right|8,91|| align=right|5,174||MBA||14. december 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(6421)||1993 XS1|| align=right|12,8|| align=right|2,460|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|3,857||MBA||6. december 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6422 Akagi||1994 CD1|| align=right|11,7|| align=right|2,625|| align=right|0,154|| align=right|14,63|| align=right|4,251||MBA||7. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6423 Harunasan||1994 CP2|| align=right|11,7|| align=right|3,007|| align=right|0,191|| align=right|11,15|| align=right|5,212||MBA||13. februar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6424 Ando||1994 EN3|| align=right|11,8|| align=right|3,023|| align=right|0,105|| align=right|11,07|| align=right|5,256||MBA||14. marec 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(6425)||1994 WZ3|| align=right|11,8|| align=right|2,550|| align=right|0,210|| align=right|14,85|| align=right|4,071||MBA||28. november 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6426 Vanysek||1995 ED|| align=right|13,7|| align=right|2,424|| align=right|0,172|| align=right|2,80|| align=right|3,773||MBA||2. marec 1995||Kleť||M. Tichý
|-
|(6427)||1995 FY|| align=right|13,3|| align=right|2,263|| align=right|0,129|| align=right|4,68|| align=right|3,403||MBA||28. marec 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6428 Barlach||3513 P-L|| align=right|13,0|| align=right|2,580|| align=right|0,075|| align=right|9,23|| align=right|4,143||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|6429 Brancusi||4050 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,154|| align=right|0,194|| align=right|3,70|| align=right|3,161||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(6430)||1964 UP|| align=right|13,9|| align=right|2,163|| align=right|0,147|| align=right|3,22|| align=right|3,181||MBA||30. oktober 1964||Nanking||Purple Mountain
|-
|(6431)||1967 UT|| align=right|13,5|| align=right|2,391|| align=right|0,056|| align=right|3,45|| align=right|3,697||MBA||30. oktober 1967||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|6432 Temirkanov||1975 TR2|| align=right|12,5|| align=right|3,079|| align=right|0,120|| align=right|4,13|| align=right|5,401||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|6433 Enya||1978 WC|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,218|| align=right|8,62|| align=right|3,690||MBA||18. november 1978||Kleť||A. Mrkos
|-
|6434 Jewitt||1981 OH|| align=right|14,0|| align=right|2,327|| align=right|0,233|| align=right|14,88|| align=right|3,550||MBA||26. julij 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6435 Daveross||1984 DA|| align=right|14,1|| align=right|1,920|| align=right|0,058|| align=right|23,44|| align=right|2,660||MBA||24. februar 1984||Observatorij Palomar||E. F. Helin; R. S. Dunbar
|-
|6436 Coco||1985 JX1|| align=right|14,2|| align=right|2,240|| align=right|0,092|| align=right|3,42|| align=right|3,351||MBA||13. maj 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(6437)||1987 QS7|| align=right|12,8|| align=right|2,902|| align=right|0,046|| align=right|2,06|| align=right|4,943||MBA||28. avgust 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(6438)||1988 BS3|| align=right|14,4|| align=right|2,229|| align=right|0,188|| align=right|5,22|| align=right|3,327||MBA||18. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|6439 Tirol||1988 CV|| align=right|12,5|| align=right|3,184|| align=right|0,085|| align=right|19,12|| align=right|5,681||MBA||13. februar 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6440 Ransome||1988 RA2|| align=right|14,3|| align=right|2,454|| align=right|0,191|| align=right|2,52|| align=right|3,844||MBA||8. september 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6441 Milenajesenska||1988 RR2|| align=right|14,6|| align=right|2,401|| align=right|0,205|| align=right|2,73|| align=right|3,721||MBA||9. september 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6442 Salzburg||1988 RU3|| align=right|14,0|| align=right|2,687|| align=right|0,038|| align=right|3,00|| align=right|4,404||MBA||8. september 1988||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(6443)||1988 RH12|| align=right|12,3|| align=right|5,255|| align=right|0,126|| align=right|9,50|| align=right|12,05||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(6444)||1989 WW|| align=right|14,0|| align=right|2,230|| align=right|0,306|| align=right|6,06|| align=right|3,329||MBA||20. november 1989||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|6445 Bellmore||1990 FS1|| align=right|12,6|| align=right|2,628|| align=right|0,115|| align=right|13,95|| align=right|4,261||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6446 Lomberg||1990 QL|| align=right|14,1|| align=right|2,317|| align=right|0,296|| align=right|23,61|| align=right|3,527||MBA||18. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6447 Terrycole||1990 TO1|| align=right|13,6|| align=right|1,953|| align=right|0,086|| align=right|19,78|| align=right|2,728||MBA||14. oktober 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6448)||1991 CW|| align=right|13,6|| align=right|2,263|| align=right|0,161|| align=right|4,94|| align=right|3,404||MBA||8. februar 1991||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|6449 Kudara||1991 CL1|| align=right|13,6|| align=right|2,326|| align=right|0,142|| align=right|2,47|| align=right|3,547||MBA||7. februar 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(6450)||1991 GV1|| align=right|12,6|| align=right|2,537|| align=right|0,247|| align=right|8,49|| align=right|4,040||MBA||9. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6451 Karnten||1991 GP10|| align=right|14,3|| align=right|2,645|| align=right|0,049|| align=right|3,71|| align=right|4,302||MBA||9. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6452 Johneuller||1991 HA|| align=right|13,6|| align=right|2,438|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|3,807||MBA||17. april 1991||Foggy Bottom||T. J. Balonek
|-
|(6453)||1991 NY|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,327|| align=right|5,04|| align=right|4,093||MBA||13. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6454)||1991 UG1|| align=right|13,0|| align=right|2,755|| align=right|0,397|| align=right|29,71|| align=right|4,572||MBA||29. oktober 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(6455)||1992 HE|| align=right|13,8|| align=right|2,241|| align=right|0,573|| align=right|37,37|| align=right|3,354||APL||25. april 1992||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6456 Golombek||1992 OM|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,408|| align=right|8,21|| align=right|3,251||AMR||27. julij 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin; K. J. Lawrence
|-
|6457 Kremsmunster||1992 RT|| align=right|13,3|| align=right|2,884|| align=right|0,071|| align=right|2,94|| align=right|4,896||MBA||2. september 1992||Tautenburg||L. D. Schmadel; F. Borngen
|-
|6458 Nouda||1992 TD1|| align=right|13,1|| align=right|2,553|| align=right|0,149|| align=right|14,87|| align=right|4,078||MBA||2. oktober 1992||Geisei||T. Seki
|-
|6459 Hidesan||1992 UY5|| align=right|12,3|| align=right|3,029|| align=right|0,098|| align=right|10,61|| align=right|5,271||MBA||28. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6460 Bassano||1992 UK6|| align=right|14,1|| align=right|2,258|| align=right|0,107|| align=right|3,23|| align=right|3,393||MBA||26. oktober 1992||Bassano Bresciano||U. Quadri; L. Strabla
|-
|(6461)||1993 VB5|| align=right|13,3|| align=right|1,953|| align=right|0,103|| align=right|23,43|| align=right|2,729||MBA||4. november 1993||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|6462 Myougi||1994 AF2|| align=right|12,0|| align=right|3,201|| align=right|0,071|| align=right|16,37|| align=right|5,727||MBA||9. januar 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|6463 Isoda||1994 AG3|| align=right|11,9|| align=right|2,613|| align=right|0,186|| align=right|11,95|| align=right|4,223||MBA||13. januar 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6464 Kaburaki||1994 CK|| align=right|12,0|| align=right|3,009|| align=right|0,057|| align=right|11,65|| align=right|5,219||MBA||1. februar 1994||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|6465 Zvezdotchet||1995 EP|| align=right|12,2|| align=right|2,672|| align=right|0,160|| align=right|11,39|| align=right|4,367||MBA||3. marec 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(6466)||1979 MU8|| align=right|12,8|| align=right|2,561|| align=right|0,116|| align=right|13,76|| align=right|4,098||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|6467 Prilepina||1979 TS2|| align=right|12,9|| align=right|2,655|| align=right|0,116|| align=right|4,62|| align=right|4,325||MBA||14. oktober 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|6468 Welzenbach||1981 ED19|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,076|| align=right|2,31|| align=right|4,374||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|6469 Armstrong||1982 PC|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,203|| align=right|3,96|| align=right|3,308||MBA||14. avgust 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|6470 Aldrin||1982 RO1|| align=right|14,4|| align=right|2,276|| align=right|0,152|| align=right|2,80|| align=right|3,432||MBA||14. september 1982||Kleť||A. Mrkos
|-
|6471 Collins||1983 EB1|| align=right|14,4|| align=right|2,433|| align=right|0,124|| align=right|2,68|| align=right|3,793||MBA||4. marec 1983||Kleť||A. Mrkos
|-
|6472 Rosema||1985 TL|| align=right|12,5|| align=right|3,117|| align=right|0,169|| align=right|4,95|| align=right|5,502||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6473 Winkler||1986 GM|| align=right|12,9|| align=right|2,686|| align=right|0,129|| align=right|7,44|| align=right|4,403||MBA||9. april 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6474 Choate||1987 SG1|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,299|| align=right|12,24|| align=right|4,108||MBA||21. september 1987||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|6475 Refugium||1987 SZ6|| align=right|10,4|| align=right|3,137|| align=right|0,168|| align=right|8,95|| align=right|5,555||MBA||29. september 1987||Zimmerwald||P. Wild
|-
|(6476)||1987 VT|| align=right|13,0|| align=right|2,785|| align=right|0,180|| align=right|17,63|| align=right|4,647||MBA||15. november 1987||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(6477)||1988 AE5|| align=right|12,4|| align=right|3,037|| align=right|0,029|| align=right|10,29|| align=right|5,292||MBA||14. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|6478 Gault||1988 JC1|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,194|| align=right|22,80|| align=right|3,502||MBA||12. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|6479 Leoconnolly||1988 LC|| align=right|12,7|| align=right|2,613|| align=right|0,184|| align=right|13,31|| align=right|4,222||MBA||15. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6480 Scarlatti||1988 PM1|| align=right|14,1|| align=right|2,373|| align=right|0,228|| align=right|2,45|| align=right|3,654||MBA||12. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|6481 Tenzing||1988 RH2|| align=right|13,3|| align=right|2,279|| align=right|0,183|| align=right|6,29|| align=right|3,440||MBA||9. september 1988||Kleť||A. Mrkos
|-
|6482 Steiermark||1989 AF7|| align=right|13,6|| align=right|3,175|| align=right|0,116|| align=right|00,56|| align=right|5,655||MBA||10. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6483 Nikolajvasilʹev||1990 EO4|| align=right|13,6|| align=right|2,546|| align=right|0,154|| align=right|5,33|| align=right|4,063||MBA||2. marec 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|6484 Barthibbs||1990 FT1|| align=right|12,8|| align=right|2,576|| align=right|0,193|| align=right|13,63|| align=right|4,133||MBA||23. marec 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6485 Wendeesther||1990 UR1|| align=right|14,1|| align=right|1,911|| align=right|0,148|| align=right|20,47|| align=right|2,641||MBA||25. oktober 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(6486)||1991 FO|| align=right|13,4|| align=right|2,321|| align=right|0,079|| align=right|6,29|| align=right|3,535||MBA||17. marec 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6487 Tonyspear||1991 GA1|| align=right|13,4|| align=right|2,358|| align=right|0,306|| align=right|21,26|| align=right|3,620||MBA||8. april 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|6488 Drebach||1991 GU9|| align=right|13,4|| align=right|2,490|| align=right|0,095|| align=right|11,82|| align=right|3,928||MBA||10. april 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|6489 Golevka||1991 JX|| align=right|19,2|| align=right|2,498|| align=right|0,606|| align=right|2,28|| align=right|3,947||APL PHA||10. maj 1991||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6490)||1991 NR2|| align=right|14,1|| align=right|2,656|| align=right|0,410|| align=right|17,31|| align=right|4,329||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6491)||1991 OA|| align=right|18,5|| align=right|2,502|| align=right|0,590|| align=right|5,74|| align=right|3,958||AMR||16. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(6492)||1991 OH1|| align=right|13,2|| align=right|2,895|| align=right|0,075|| align=right|3,22|| align=right|4,925||MBA||18. julij 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|6493 Cathybennett||1992 CA|| align=right|13,1|| align=right|1,949|| align=right|0,084|| align=right|24,73|| align=right|2,721||MBA||2. februar 1992||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(6494)||1992 NM|| align=right|13,9|| align=right|2,240|| align=right|0,107|| align=right|3,83|| align=right|3,352||MBA||8. julij 1992||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(6495)||1992 UB1|| align=right|12,8|| align=right|2,336|| align=right|0,134|| align=right|6,65|| align=right|3,570||MBA||19. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|6496 Kazuko||1992 UG2|| align=right|13,1|| align=right|2,589|| align=right|0,166|| align=right|13,18|| align=right|4,164||MBA||19. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6497 Yamasaki||1992 UR3|| align=right|14,0|| align=right|2,315|| align=right|0,215|| align=right|4,72|| align=right|3,522||MBA||27. oktober 1992||Geisei||T. Seki
|-
|6498 Ko||1992 UJ4|| align=right|13,4|| align=right|2,281|| align=right|0,169|| align=right|7,99|| align=right|3,445||MBA||26. oktober 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|6499 Michiko||1992 UV6|| align=right|12,2|| align=right|2,764|| align=right|0,141|| align=right|10,06|| align=right|4,595||MBA||27. oktober 1992||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|6500 Kodaira||1993 ET|| align=right|12,5|| align=right|2,754|| align=right|0,419|| align=right|29,32|| align=right|4,570||MBA||15. marec 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov